Quattro navi della US Navy sono state battezzate Arkansas, in onore del 25º Stato dell'Unione

 –  nave a vapore varata nel 1863 con il nome di Tonawanda, acquisita dalla US Navy durante la guerra di secessione
 –  monitore, unità capoclasse della classe omonima, varato nel 1900; fur ribattezzato USS Ozark nel 1909
 –  nave da battaglia classe Wyoming varata nel 1911
 –  incrociatore nucleare lanciamissili classe Virginia varato nel 1978

Un'unità della Confederate States Navy venne battezzata Arkansas
 –  nave corazzata varata nel 1862

Arkansas